Kałęczyn ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kałęczyn (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, bis 1938 Kallenczin, 1938 bis 1945 Kallenau, Dorf im Powiat Ortelsburg, Ostpreußen
 Kałęczyn (Pisz) im Powiat Piski, bis 1938 Kallenzinnen, 1938 bis 1945 Dreifelde, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Masowien:
 Kałęczyn (Czerwonka) im Powiat Makowski
 Kałęczyn (Grodzisk Mazowiecki) im Powiat Grodziski
 Kałęczyn (Gzy) im Powiat Pułtuski
 Kałęczyn (Nur) im Powiat Ostrowski
 Kałęczyn (Sońsk) im Powiat Ciechanowski
 Kałęczyn (Stoczek) im Powiat Węgrowski

 Woiwodschaft Podlachien:
 Kałęczyn (Piątnica) im Powiat Łomżyński

Siehe auch: Kałęczyn-Walochy, Kałęczyny